Uwe Schröder (architect)
 Uwe Schröder (historicus)
 Uwe Schröder (jurist)
 Uwe Schröder (ondernemer)
 Uwe Schröder (politicus)
 Uwe Schröder (schutter)